Безуйно () — населенный пункт (деревня) в общине Чайниче, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Безуйно проживало 138 человек. Расположен на границе с Черногорией.

Население 
В населении деревни преобладают сербы, также значительна доля боснийской национальности.

Национальный состав 
1991 год:
 Сербы — 107 человек (77,54 %)
 Хорваты — 1 человек (0,72 %)
 Югославы — 0 человек (0,0 %)
 Мусульмане — 30 человек (21,74 %)
 Другие — 0 человек (0,00 %)

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской